Dante pokla
 Dante Pokla, Dante Alighieri Isteni színjáték elbeszélő költeményének első színtere
 Dante pokla, Roger Donaldson 1997-ben bemutatott katasztrófafilmje
Dante: Pokol
 Dante: Pokol (Dante’s Inferno: An Animated Epic) 2010-ben bemutatott amerikai–japán–dél-koreai animációs film
hasonló
 Dante's Inferno, 2010-ben kiadott akció-kaland videójáték